Il singolare del torneo di tennis Pattaya Women's Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Henrieta Nagyová che ha battuto in finale Ľubomíra Kurhajcová 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Tamarine Tanasugarn (semifinali)
 Saori Obata (quarti di finale)
 Assente
 Anca Barna (semifinali)

 Ľudmila Cervanová (primo turno)
 Assente
 Jelena Kostanić (quarti di finale)
 Angelique Widjaja (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 2003